Чёрное Со́лнце:

История
 Чёрное Солнце — мифологический образ в Мезоамерике.
 Чёрное Солнце — символ в алхимии, который мог обозначать стадию нигредо «великого делания».
 Чёрное Солнце — эзотерический оккультный символ, использовавшийся в германском неоязыческом и нацистском мистицизме.

Художественные произведения
 «Чёрное солнце» (англ. Dead Sky, Black Sun) — фантастический роман Грэма Макнилла во вселенной Warhammer 40,000.
  — японский фильм 1964 года.
 «Чёрное солнце» (фр. Soleil noir) — франко-итальянский фильм 1966 года.
 «Чёрное солнце» — советский фильм 1970 года.
 «Чёрное солнце» (итал. Il sole nero) — итальянско-французский фильм 2007 года.